Les Livres des rêves sont des ouvrages littéraires :

 de Jack Kerouac, recueil de rêves faits par l‘auteur entre 1952 et 1960 ;
 le livre des rêves de l'Égypte antique :

Chaque page du Livre des rêves commence par une colonne de symboles sacrés, qui signifient  « Si un homme se voit en rêve. » 

Chaque ligne décrit un rêve ainsi que son explication, sa classification bien ou mal, et son interprétation. Par exemple « Si un homme se voit en rêve en train de regarder par une fenêtre, les dieux entendent ses pleurs ».  

Exemple du livre des rêves assyrien : « Si un homme rêve que quelqu’un lui a donné un sceau à son nom, il aura un nom et une postérité ».

L'histoire de l'échanson et du panetier s'inscrit également dans la continuité du livre des rêves.

Notes et références